Kamen puede referirse a:

Topónimos
 Kamen (Alemania), ciudad alemana en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia.
 Kamen (volcán), volcán en la península de Kamchatka, Rusia.

Apellido
 Henry Kamen, hispanista británico.

Títulos de obras
 Kamen (canción), canción de Kumi Kōda.